Села:
 Іскрівка — Вінницька область, Вінницький район
 Іскрівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Іскрівка — Полтавська область, Полтавський район

Залізниця:
 Іскрівка — колійний пост Сумської дирекції Південної залізниці